Rolling Meadows ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rolling Meadows (Illinois)
 Rolling Meadows (New York)
 Rolling Meadows (Texas)